Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в комбинации на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт скоростного спуска запланирован на 10:30 по местному времени (UTC+8), а слалома на 14:15. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Горнолыжники 12-й раз в истории разыграли медали в комбинации на Олимпийских играх. В стартовом протоколе было 27 горнолыжников из 17 стран. Это наименьшее в истории количество участников комбинации на Олимпийских играх, никогда ранее не было менее 47 участников. По 4 горнолыжника представляли Канаду и Швейцарию. От таких ведущих стран в горнолыжном спорте как Норвегия, Франция, Германия, Италия выступало всего по одному горнолыжнику.

Олимпийским чемпионом 2018 года в комбинации являлся австриец Марсель Хиршер, он завершил карьеру в 2019 году и не выступал на Играх 2022 года. Серебряный призёр Игр 2018 года Алексис Пентюро выступал, но сошёл в слаломе.

Золото выиграл австриец Йоханнес Штрольц, сын олимпийского чемпиона 1988 года в комбинации Хуберта Штрольца. Александер Омодт Кильде завоевал вторую медаль на Играх в Пекине после бронзы в супергиганте. Джеймс Кроуфорд стал первым в истории канадцем, выигравшим олимпийскую медаль в комбинации.

Барнабаш Сёллёш занял шестое место, это повторение лучшего результата израильских спорстменов на зимних Играх во всех видах спорта (в 2002 году фигуристы Галит Хайт и Сергей Сахновский заняли шестое место в танцах на льду).

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)